El término Euríalo (Εὐρύαλος) puede referirse a:

 Euríalo, uno de los argonautas.
 Euríalo, un soldado griego participante en la Guerra de Troya.
 Euríalo, un feacio que ofende a Odiseo poniendo en duda que sea capaz de tomar parte en los juegos con buen desempeño.
 Euríalo, más conocido como Leontrofono, hijo de Odiseo y Evipe o Evipa (hija de Tirimas de Dodona).
 Euríalo, un personaje de la Eneida.
 Euríalo, una fortaleza de Siracusa construida por Dionisio I.